Grzegorz Wodzik – partyzant Gwardii Ludowej
 wodzik – element silnika wodzikowego
 wodzik – element ożaglowania gaflowego
 wodzik – element planimetru
 wodzik – element niektórych kołowrotków wędkarskich